Mulock Houwer is een Nederlandse achternaam. De leden die ambachtsheer van Noordgouwe waren, stonden ook bekend als Mulock Houwer van Noordgouwe.

Personen met de achternaam Mulock Houwer 
 Jan Anthony Mulock Houwer, een Nederlands architect en stadsarchitect van Groningen en Deventer;
 Daniël Quirin Mulock Houwer, een pionier in de vernieuwing van de kinderbescherming en jeugdzorg.